Rigel steht für:

 den Stern Rigel
 den Stern Alpha Centauri, auch Rigel Kentaurus genannt
 Rigel (Rakete), eine argentinische  Höhenforschungsrakete
 Rigel (Gattung), eine Gattung der Hautflügler (Hymenoptera)
 Rigel (Schiff, 1924), norwegisches Frachtschiff, das 1944 als deutscher Gefangenentransporter versenkt wurde
 Rigel (Schiff, 1943), italienischer Geleitzerstörer der Ariete-Klasse, als deutsches Torpedoboot TA 28 1944 durch Luftangriff versenkt
 Rigel (M 1056), Minensuchboot der Schütze-Klasse (1958) der Bundesmarine 1962–1990
 Rigel (M 1057), ex R 135, Räumboot der Capella- oder Wega-Klasse der Bundesmarine, 1956–1961
 Rigel Skerries, Inselgruppe vor der Küste des Kemplands, Antarktika
 Mount Rigel, Berg im Palmerland, Antarktika

Rigel ist der Familienname folgender Personen:
 Henri-Jean Rigel (1772–1852), französischer Komponist, Pianist und Dirigent
 Henri-Joseph Rigel (1741–1799), deutscher Komponist, der in Frankreich wirkte
 Maria Rigel (1869–1937), deutsche Politikerin (Zentrum)
 Robert Rigel (1872–1951), deutscher Offizier und SA-Führer

Siehe auch:
 Riegel
 Rigl
 Riegl
 Rygel